Ieremenko (également Eremenko, Yeremenko, Ieriomenko, Eriomenko, Yeriomenko ; en , en ) est un patronyme d'origine ukrainienne porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Eremenko (1954-), mathématicien ukraino-américain ;
 Aleksandr Ieriomenko (1980-), joueur russe de hockey sur glace ;
 Alexeï Eremenko Junior (1983-), footballeur finlandais ;
 Alexeï Eremenko Senior (1964-), entraîneur finlandais ;
 Andreï Ieremenko (1892-1970), général soviétique qui s'illustra pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ievgueni Ieriomenko (1990-), joueur russe de hockey sur glace ;
 Nikolaï Eremenko (1949-1985), acteur russe ;
 Roman Eremenko (1987-), footballeur finlandais.

Patronyme ukrainien